Черемша́ны:
 Черемшаны — населённый пункт Дальнегорского городского округа, Приморский край.
 Черемшаны — урочище в Хвалынском районе Саратовской области.
 «Черемшаны 1» — санаторий в окрестностях города Хвалынска.

См. также